Исхак Шумафович Машба́ш (род. 28 мая 1930) — адыгский поэт, прозаик и переводчик. Герой Труда Российской Федерации (2019). Народный писатель Адыгеи (1993), Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, лауреат Государственной премии СССР (1991), Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1981), Государственной премии Республики Адыгея, Международной премии имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства.

Биография 
Родился 28 мая 1930 года в ауле Урупский ныне Успенского района Краснодарского края.
 В 1951 году окончил Адыгейское педагогическое училище.
 Член ВКП(б) с 1951 года.
 В 1957 году окончил с отличием Литературный институт им. М. Горького в г. Москве.
 В 1962 году окончил отделение работников печати, телевидения и радиовещания Высшей партийной школы при ЦК КПСС.
 С 1956 года по 1959 год — работал заведующим отделом областной газеты «Социалистическэ Адыгей».
 С 1959 года — работал руководителем лекторской группы Адыгского обкома КПСС.
 С 1962 года по 1970 год — работал ответственным секретарём Адыгской писательской организации.
 С 1970 года по 1983 год — главный редактор журнала «Дружба».
 С 1983 года — председатель правления Союза писателей Адыгеи.
 С 1962 года по настоящее время — председатель правления Союза писателей Адыгеи.
 академик Адыгской (Черкесской) международной академии наук, академии наук Абхазии, 
 почётный доктор Адыгейского, Кабардино-Балкарского и Майкопского технологического университетов, 
 почётный гражданин г. Майкопа.
В соавторстве с Умаром Тхабисомовым создал Гимн Республики Адыгея.

Должности
 член Адыгского областного и Краснодарского краевого комитетов КПСС;
 народный депутат СССР;
 член Верховного Совета СССР;
 академик Адыгской международной академии наук;
 член СП СССР;
 член Союза писателей Российской Федерации с 1956 года;
 Сопредседатель правления Союза писателей России;
 член Консультативного совета при Президенте Республики Адыгея;
 председатель Комиссии по государственным наградам Республики Адыгея;
 член исполкома Международного сообщества писательских Союзов.
 2006-2008 и 2017-2020 годы Член Общественной палаты России. Член комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений

Награды 
  Герой Труда Российской Федерации (Медаль № 41) (26 апреля 2019 года) — за особые трудовые заслуги перед государством и народом
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 января 2007 года) — за выдающийся вклад в развитие многонациональной отечественной литературы и многолетнюю творческую деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (31 мая 2001 года) — за большой вклад в развитие отечественной литературы и активную общественную деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (22 января 1997 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, высокие достижения в развитии физической культуры и спорта
 орден Дружбы народов (27 мая 1981 года) — за заслуги в развитии советской литературы и в связи с пятидесятилетием со дня  рождения
 Орден «Честь и слава» (Абхазия) II степени (2005 год, Абхазия) 
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (11 июля 2017 года) — за большой вклад в развитие литературы
 Почётная грамота Республики Дагестан (27 мая 2016 года) — за вклад в развитие литературы и многолетнюю творческую деятельность
 Золотая медаль «Борец за мир»
 Медаль «Слава Адыгеи» (24 мая 2001 года) — за особые заслуги перед Республикой Адыгея, многолетнюю плодотворную литературную и общественную деятельность, большой вклад в укрепление дружбы между народами
 Государственная премия СССР 1991 года в области литературы, искусства и архитектуры (11 декабря 1991 года) — за роман «Раскаты далекого грома»
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (24 декабря 1981 года) — за книгу стихов и поэм «Щедрое солнце полдня»
 Государственная премия Адыгеи
 Литературная премия имени М. А. Шолохова
 Народный поэт Адыгеи (1993)
 Почётный гражданин Майкопа.

Библиография 
Автор более 60 книг, которые переведены на многие языки мира и автор многих песен, ставших народными.

Романы
 «Оплаканных не ждут» (1966),
 «Тропы из ночи» (отдельное издание 1971),
 «Сто первый перевал» (1972),
 «Раскаты далекого грома» (отдельное издание 1982). По мотивам этого романа, в середине 2011 года, в Национальном театре Республики Адыгея поставлена национальная опера А.Нехая «Раскаты далекого грома», сюжет которой основан на Бзиюкской битве.
 «Жернова» (1993),
 «Два пленника» (дилогия, 1995),
 «Хан-Гирей» (1998).
 «Сильные люди»,
 «Сидунай»,
 «Новая песня»,
 «Мелодии»,
 «Сказки-думки»,
 «Шторм»,
 «Серебряный дождь»,
 «О тебе я пою»,
 «Три охотника»,
 «Гром в горах»,
 «Тепло твоих рук»,
 «Здравствуй, аул»,
 «Сотвори добро»
 «Расскажи ещё раз о нартах»,
 «Адыги»,
 «Горские напевы».
 «Из тьмы веков»
 «Графиня Аиссе»

Стихи и поэмы
 Сборник «Щедрое солнце полдня», 1981
 Любовь сознания
 
 
Переводы на Адыгский язык
 «Слово о полку Игореве»,
 «Медный всадник»,
 «Скупой рыцарь»,
 «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина,
 «Беглец» М. Ю. Лермонтова,
 «Железная дорога» Н. А. Некрасова,
 «Двенадцать» А. А. Блока,
 «Анна Снегина» С. А. Есенина,
 «Облако в штанах» В. В. Маяковского;
 «Коран»

Примечания

Литература 
 Схаляхо А. А. Идейно-художественное становление адыгейской литературы. Майкоп, 1988;
 Шаззо К. Г. Ступени: И. Машбаш: жизнь и творчество. Майкоп, 1991;
 Шаззо К. Г., Шаззо-Ергук Ш. Е. В художественном мире И. Машбаша: диалоги о художнике, его книгах и с ним самим. Майкоп, 2007.

Ссылки 

 
 

Народные писатели Адыгеи
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Адыгейские писатели
Адыгейские поэты
Члены Общественной палаты России (2006—2008)
Почётные граждане Майкопа
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Члены Союза писателей России
Члены Общественной палаты России (2017—2020)
Члены Международного сообщества писательских союзов
Почётные доктора вузов России
Члены Адыгейского обкома КПСС
Члены Краснодарского крайкома КПСС
Члены Общественной палаты России (2020—2023)
Поэты — авторы гимнов
Члены Общественной палаты России (2014—2017)
Члены Союза писателей Адыгеи